Drozdówka – wieś w woj. lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Uścimów (jedyna miejscowość wg TERYT)
 Drozdówka rdzawa – gatunek niewielkiego ptaka lądowego z rodziny muchołówkowatych

Zobacz też 
 Drozdowiec, Drozdowo, Drozdów, Drozdówko, Drozdy